«Стад Франсе́» — название французских спортивных клубов.

 «Стад Франсе» — регбийный клуб.
 «Стад Франсе» — футбольный клуб.